The Other Black Girl est une série télévisée américaine commandée par Hulu, dont la date de sortie n'est pas encore communiquée.

Il s'agit d'une adaptation de la collection de nouvelles The Other Black Girl de l'autrice américaine , publiée en 2021 aux États-Unis.

Synopsis

Distribution 
 Sinclair Daniel : Nella
 Ashleigh Murray : Hazel
 Alyshia Ochse : Maisy Glendower
 Kate Owens : Sophie
 Hunter Parrish : Owen
 Brian Baumgartner : Colin
 Karina Willis : Shani
 Sarah Hudson : Kate
 Brittany Adebumola : Malaika
 Bellamy Young : Vera Parini
 Eric McCormack : Richard Wagner
 Garcelle Beauvais : Diana Gordon

Notes et références

Liens externes 

Série télévisée créée en 2023
Série télévisée américaine des années 2020
Série télévisée de Hulu
Adaptation d'un roman américain à la télévision
Série télévisée en anglais